Финал Гран-при по фигурному катанию 2010—2011 () — заключительный турнир серии Гран-при по фигурному катанию в сезоне 2010—2011 годов. В этом соревновании в каждой дисциплине участвовали по шесть лучших взрослых и восемь юниоров (одиночников или пар), определившиеся по итогам серии.

В 2010 году финал проходил в Пекине с 9 по 12 декабря. Спортсмены соревновались в категориях мужское и женское одиночное катание, парное катание и танцы на льду.

Участники

Взрослые 
По результатам серии Гран-при 2010—2011 в финал прошли следующие участники.

Юниоры 
По результатам серии Гран-при среди юниоров, в финал прошли следующие спортсмены:

 * — Кири Бага отказалась от участия в финале из-за травмы ноги, вместо неё выступила китаянка Ли Цзыцзюнь;
 ** — китайская спортивная пара Суй Вэньцзин / Хань Цун не приняла участия в юниорском финале Гран-при в связи с тем, что спортсмены квалифицировались для участия во «взрослом» финале. Вместо них в финале будут соревноваться канадцы Бриттани Джонс / Куртис Джаскелл;

Результаты среди взрослых

Мужчины

Женщины

Пары

Танцы

Результаты среди юниоров

Юноши

Девушки 

 Китаянка Ли Цзыцзюнь и японка Риса Сёдзи получили одинаковую сумму баллов — 149.82. В таких ситуациях, согласно правилам, победитель определяется по произвольной программе.

Пары (юниоры)

Танцы (юниоры)

Расписание 
(UTC+8)

Примечания

Ссылки 

 
 Официальный сайт Финала
 
 

Финалы Гран-при по фигурному катанию по годам
Международные соревнования по фигурному катанию в Китае
2010 год в фигурном катании
Фигурное катание в сезоне 2010/2011
Спорт в Пекине